Фінал кубка Англії з футболу 2003 — 122-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Саутгемптон» і «Арсенал».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2003
Англія
Травень 2003
2003 в англійському спорті